Lega A Basket ili Serie A je najviše košarkaško natjecanje u Italiji. Ovo natjecanje je prvi put organizirano 1920. godine. 

Danas se liga sastoji od 16 klubova. U sezoni 2007./08. natjecalo se je 18 klubova, međutim u rujnu 2008. Basket Napoli i Orlandina Basket napuštaju natjecanje zbog financijskih problema.

Klubovi u sezoni 2010./11.

Povijest

Statistika u finalima 

 Stanje do sezone 2013./14. 
Za druga mjesta su izostavljene sezone 1920., 1921. i 1923.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica
 batsweb.org, povijest talijanskog košarkaškog ptvrndtva

 

Nacionalna košarkaška natjecanja
Košarka u Italiji